Philidor-Stellung steht für verschiedene Stellungen im Schachspiel:

 Eine Stellung in Turmendspielen, bei der der Verteidiger Remis halten kann, siehe Turmendspiel#Verteidigungsstrategien
 Eine Stellung im Endspiel Dame gegen Turm die für die Damenpartei gewonnen ist, siehe Schwerfigurenendspiel#Dame gegen Turm
 Eine Stellung im Endspiel Turm und Läufer gegen Turm, siehe François-André_Danican_Philidor#Bedeutung_für_das_Schach

Siehe auch
Philidor-Verteidigung, eine Eröffnungsvariante